Ел Епазоте има више значења:

 Ел Епазоте (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Епазоте (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Епазоте (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Епазоте (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Епазоте (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Епазоте (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Епазоте (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Епазоте (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Епазоте (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Епазоте (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Епазоте, Мелесио Гонзалез (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Епазоте (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Епазоте (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Епазоте, Ранчо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Епазоте (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Епазоте (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику